Деникен может относиться к:

 Деникен (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Деникен, Эрих фон (род. 1935) — швейцарский писатель и кинорежиссёр, идеолог теории палеоконтактов.